BOZ HOVO  BOZ BOZ BOZ (н сообщества безопасности, включая Black Hat Society, а также признанный автор в области компьютерной безопасности и компьютерного хакинга. Помимо прочих разработок, к его творениям относятся Exploiting Online Games. Хогланд привлек внимание журналистов, когда описал функциональность программы Warden от Blizzard Entertainment

Работы 
Хогланд опубликовал множество работ в области компьютерной безопасности:
 Active Reversing: The Next Generation of Reverse Engineering BlackHat 2007 USA/Europe
 Exploiting Online Games , Addison Wesley, 2007
 Rootkits, Subverting the Windows Kernel, ISBN 0321294319, ISBN 9780321294319
 Hacking World of Warcraft: An Exercise in Advanced Rootkit Design, BlackHat 2005/2006 USA/Europe/Asia
 Exploiting Software, Addison Wesley, 2004, ISBN 0-201-78695-8
 VICE — Catch the Hookers!, BlackHat 2004 USA
 Runtime Decompilation, BlackHat Windows Security 2003 Asia
 Exploiting Parsing Vulnerabilities, BlackHat 2002 USA/Asia
 Application Testing Through Fault Injection Techniques, BlackHat Windows Security 2002 USA/Asia
 Hoglund Kernel Mode Rootkits, BlackHat 2001 USA/Europe/Asia
 Hoglund Advanced Buffer Overflow Techniques, BlackHat 2000 USA/Asia
 A *REAL* NT Rootkit, patching the NT Kernel, 1999, Phrack magazine

Rootkit.com 
Хогланд также основал и поддерживает популярный сайт, посвященный руткитам (rootkit.com).

17 июня 2008 года Хогланд написал в своем блоге на Rootkit.com о том, что переходит на новый блог, созданный накануне. Обосновал свой переход тем, что «перерос rootkit.com как форум для своей работы». Кроме того, «из-за того, сайт находится в черных списках и заблокирован во многих компаниях, это весьма неподходящее место для моего блога и раскрутки моей компании».
Тем не менее, Хогланд иногда пишет и в своей старый блог.

Компании 
Хогланд основал несколько стартап-компаний в области компьютерной безопасности, которые все еще вполне работают:
 HBGary, Inc. Ориентирована на реверс-инжиниринге вредоносного ПО и распознавании угрозы инсайдерской атаки.
 Cenzic, Inc. Ориентирована на безопасность веб-приложений для Fortune-500.
 Bugscan, Inc. Разработка пакета приложений, позволяющий просканировать ПО на предмет наличия уязвимостей в системе защиты без наличия исходного кода. Приобретена в 2004 году компанией LogicLibrary, Inc..

Примечания

Ссылки 
 Книги, статьи и подкасты Хогланда
 Профиль Хогланда на Rootkit.com
 

Персоналии по алфавиту
Википедия:Биографии современников
Писатели США